Nazareth:

 Nazareth — шотландская рок-группа.
 Nazareth — дебютный студийный альбом шотландской рок-группы Nazareth.

См. также 
 Назарет (значения)